Град је реч индоевропског порекла, одомаћена у словенским језицима (види: Град (словенско значење)).

Град се такође може односити и на:

Место — град 
 Град, урбана средина;
 Градско насеље;
 Град (средњи век), средњовековни град–тврђаву или градиште.

Временске неприлике 
 Град (падавина), врста падавине.

У математици 
 Град (математика), стоти део правог угла.

Концепти и планови 
 Идеални град;
 Вртни град, концепт са почетка 20. века;
 Нови град, концепт са крајем 20. века.

Насеља 
 Град (Брус), насеље у општини Брус, Србија;
 Град (Високо), насеље у општини Високо, Федерација Босне и Херцеговине, Босна и Херцговина.
 Град (Делчево), насеље у општини Делчево, Северна Македонија;
 Град (Град), насеље и седиште истоимене општине Град, Словенија;

Остало 
 Град (Дупљаја), археолошки локалитет у близини Беле Цркве, на коме су откривена чувена Дупљајска колица и средњовековни град Караш.
 Брдо Град, излетиште на планини Црнокоса, код Косјерића.

Види још 
 Градац
 Градец
 Градина
 Градиште
 Стари град
 Нови град
 Горњи град
 Доњи град